Dolnoniemiecka nazwa miejscowości w Niemczech:
 Martfeld

Osoby:
 Johannes Mattfeld – niemiecki botanik

Zobacz też:
 Mattfeldt